Jérémie Moreau (1987-) est un auteur français de bande dessinée ;
 Jérémie Moreau (1980-) est un footballeur français.